Jordán Tamás (1539–1585) tábori orvos, balneológus, epidemiológus
 Jordán Tamás (1815–1893) prépost-kanonok
 Jordán Tamás (1943) Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, színigazgató, főiskolai docens, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja